

 Love Story (boek), een boek uit 1970 van de Amerikaanse schrijver Erich Segal
 Love Story (musical), een musical uit 2010, gebaseerd op het boek van Erich Segal
 Love Story (toneelstuk), een toneelstuk uit 1933 van de Amerikaanse toneelschrijver S. N. Behrman
 Love Story (computerspel), en computerspel uit 2002 voor de PlayStation 2

Film 
 Love Story (1942), een Italiaanse film uit 1942 geregisseerd door Mario Camerini
 Love Story (1944), een Britse romantische film uit 1944 met onder anderen Margaret Lockwood
 Love Story (1970), een Amerikaanse film uit 1970 met onder anderen Ali MacGraw en Ryan O'Neal, gebaseerd op het boek van Erich Segal
 Love Story (1981), een Indische Hindifilm uit 1981
 Love Story (2006), een Britse documentaire over de Amerikaanse rockband Love
 Love Story (2008), een Indische romantische film uit 2008 geregisseerd door Raj Mukherjee
 Love Story (Indonesische film uit 2011), een Indonesische film uit 2011
 Love Story (Nieuw-Zeelandse film uit 2011), een Nieuw-Zeelandse film uit 2011
 Love Story (2012), een Indische Telegufilm uit 2012 met onder anderen Akkineni Nagarjuna
 Love Story 2050, een Bollywood sciencefictionfilm uit 2008 met onder anderen Harman Baweja en Priyanka Chopra

Televisie 
 Love Story (DuMont TV televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1950, uitgezonden op het DuMont Television netwerk
 Love Story (SAB TV televisieserie), een Indische televisieserie uit 2007-2008, uitgezonden op het televisiekanaal SAB TV
 Love Story (NBC televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uitgezonden in 1973-1974 op het NBC-netwerk
 Love Story (TVB TV televisieserie), een Hongkongse televisieserie uit 1968-1969, uitgezonden op het televisiekanaal TVB Jade
 Love Story (M*A*S*H), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie M*A*S*H
 Love Story (F.C. De Kampioenen), een aflevering van de Belgische televisieserie F.C. De Kampioenen

Muziek

Nummers 
 (Where Do I Begin?) Love Story, het themanummer uit de film Love Story uit 1970
 Love Story (Nadia Ali), een single uit 2009 van de Pakistaans-Amerikaanse zangeres Nadia Ali
 Love Story (Jethro Tull), een single uit 1968 van de Britse progressieve-rockband Jethro Tull
 Love Story (Katharine McPhee), een single uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Katharine McPhee
 Love Story (melody.), een single uit 2007 van de Japanse zangeres melody.
 Love Story (Randy Newman), een nummer uit 1970 van de Amerikaanse zanger Randy Newman, een hit geworden in de versie van Peggy Lee
 Love Story (Taylor Swift), een single uit 2008 van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift
 Love Story (vs. Finally), een single uit 2003 van het British dj-duo Layo & Bushwacka!

Albums 
 Love Story (Francis Lai), een soundtrackalbum uit 1970 van de Amerikaanse film uit 1970, gecomponeerd door de Franse componist Francis Lai
 Love Story (Tony Bennett), een muziekalbum uit 1971 van de Amerikaanse zanger Tony Bennett
 Love Story (Lloyd Cole), een muziekalbum uit 1995 van de Britse zanger Lloyd Cole
 Love Story (Johnny Mathis), een muziekalbum uit 1971 van de Amerikaanse zanger Johnny Mathis
 Love Story (Hayami Show), een muziekalbum uit 2007 van de Japanse zanger Hayami Show
 Love Story (Deric Wan), een muziekalbum uit 1987 van de Hongkongse zanger Deric Wan
 Love Story (Andy Williams), een muziekalbum uit 1971 van de Amerikaanse zanger Andy Williams
 Love Story (Yelawolf), een muziekalbum uit 2013 van de Amerikaanse rapper Yelawolf